Niemcy:
 Ebersburg – gmina  w kraju związkowym Hesja, w powiecie Fulda

Inne:
 Ebersburg – zamek